

Вукошур — річка в Удмуртії, ліва притока Іти
 Вукошур — річка в Удмуртії, ліва притока Крета
 Вукошур — колишнє село, Шарканський район, Удмуртія